Про́шкин — фамилия.

Известные носители 
 Прошкин, Александр Анатольевич (род. 1940) — советский и российский кинорежиссёр.
 Прошкин, Андрей Александрович (род. 1969) — российский кинорежиссёр.
 Прошкин, Анатолий Николаевич (1907—1986) — советский живописец, график и педагог.
 Прошкин, Виктор Николаевич (1906—1983) — советский живописец, график и педагог.
 Прошкин, Виталий Васильевич (род. 1976) — российский хоккеист.
 Прошкин, Владимир Викторович (1931—2021) — советский и российский живописец и график.
 Прошкин, Евгений Александрович (род. 1970) — российский писатель-фантаст.
 Прошкин, Егор Вадимович (род. 1999) — российский футболист.
 Прошкин, Николай Игнатьевич (1898—1942) — советский генерал-майор, участник Гражданской и Великой Отечественной войн.

Составные фамилии 
 Прошкина-Лавренко, Анастасия Ивановна (1891—1977) — советская учёная-альголог.

См. также 
 Прошин